Imię i nazwisko John Daly nosili lub noszą m.in.:
 John Daly (1880-1969) – brytyjski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 1904
 John Daly (1891-1942) – australijski polityk
 John Daly (1901-1985) – brytyjski biskup anglikański
 John Daly (1914-1991) – amerykański dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny
 John Daly (1917-1988) – irlandzki rugbysta
 John Daly (ur. 1933) – irlandzki jeździec
 John Daly (1937-2008) – brytyjski producent i reżyser filmowy
 John Daly (ur. 1955) – brytyjski operator filmowy
 John Daly (ur. 1956) – portorykański pływak
 John Daly (ur. 1966) – amerykański golfista
 John Daly (ur. 1985) – amerykański skeletonista